Seleuş je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Mureș, pritoka rijeke Târnava Mică.

Rijeke Rumunjske